Île Plate (Francia)
Île Plate (Mauritius)
Île Plate (Seychelles)